Harry Hartz ist der Name folgender Personen:

* Harry Hartz (Rennfahrer) (1896–1974), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
Harry Hartz (Politiker), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft